sinonimo di panificatore, o impropriamente, di panettiere
 Cisti fornaio, personaggio del Decameron di Giovanni Boccaccio
 Algoritmo del fornaio, un algoritmo informatico
 La moglie del fornaio, un film del 1938 diretto da Marcel Pagnol
 Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo dell'arte dei Fornai, una chiesa monumentale di Napoli
 La fornaia di Monceau, un cortometraggio del 1962 scritto e diretto da Éric Rohmer